

Geografia 
 San Pellegrino – quartiere di Belluno che ha dato i natali a Dino Buzzati
 San Pellegrino – frazione di Firenzuola in provincia di Firenze
 San Pellegrino – frazione di Gualdo Tadino in provincia di Perugia
 San Pellegrino – frazione di Penne in provincia di Pescara
 San Pellegrino – quartiere di Reggio Emilia
 San Pellegrino al Cassero – frazione di Sambuca Pistoiese in provincia di Pistoia
 San Pellegrino in Alpe – frazione divisa tra i comuni di Castiglione di Garfagnana e di Frassinoro
 San Pellegrino Terme – comune in provincia di Bergamo
 Passo San Pellegrino – valico alpino delle Dolomiti a 1.918 m s.l.m.

Santi e beati della Chiesa cattolica 
 San Pellegrino di Triocala (I secolo), vescovo, consacrato da San Pietro, e martire, celebrato il 30 gennaio;
 San Pellegrino eremita venerato con san Guglielmo a Foggia il 26 aprile;
 San Pellegrino Laziosi (†1345), noto anche come san Pellegrino da Forlì, priore servita, celebrato il 1º maggio.
 San Pellegrino di Auxerre (V secolo), vescovo e martire, celebrato il 16 maggio;
 San Pellegrino vescovo o anche san Ceteo (†597), vescovo e martire, patrono della città di Pescara, celebrato il 13 giugno; 
 San Pellegrino martire in Macedonia con Isauro, Innocenzo, Felice, Ermia e Basilio, celebrato il 17 giugno;
 San Pellegrino Scoto, principe scozzese ed eremita presso il santuario di San Pellegrino in Alpe, venerato come santo il 2 agosto;
 San Pellegrino di Roma (†192), martire sulla via Aurelia con i santi Eusebio, Ponziano e Vincenzo sotto l'imperatore Commodo, celebrato il 25 agosto ad Altavilla Irpina nell'omonimo santuario situato nella collegiata dell'Assunta che ne custodisce le reliquie dal 1780, quando furono concesse da papa Pio VI;
 Beato Pellegrino da Falerone (†1233), sacerdote francescano ed uno dei primi discepoli di san Francesco d'Assisi, celebrato il 27 marzo.
 Beato Pellegrino, celebrato col beato Evangelista il 26 luglio.

Altro 
 Pellegrino delle Alpi (†643), principe irlandese, ancorché oggetto di venerazione in alcune località italiane, non è considerato santo dalla Chiesa Cattolica;
 Sanpellegrino – azienda italiana produttrice di acqua minerale e bevande;
 S. Pellegrino – acqua minerale prodotta da Sanpellegrino S.p.A.

Pagine correlate 
 Chiesa di San Pellegrino